stablo, u botanici dio biljke
 drvo (materijal), drvo kao obradiva sirovina
 drvorez, grafička tehnika
 drvo života, pojam i metafora
 Drvobradaš, lik iz Gospodara Prstenova

he:באום